LCH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Lake Charles Regional, Lake Charles (Louisiana), Stati Uniti